— железнодорожная станция на линиях Тюо-Собу и Собу (Скорая), расположенная в городе Итикава префектуры Тиба. Станция была открыта 20 июля 1894 года.

Планировка станции
Две платформы островного типа и 4 пути.

Близлежащие станции

Ссылки 
JR East: Станция Итикава 

Железнодорожные станции, открытые в 1894 году